Bernard Gallacher (1949-), golfeur écossais ;
 Elarica Gallacher (1989-), mannequin et actrice afro-britannique ;
 Hughie Gallacher (1903-1957), football écossais ;
 Kevin Gallacher (1966-), footballeur écossais ;
 Megan Gallacher (née en 1983), actrice américaine ;
 Patsy Gallacher (1891-1953), footballeur irlandais ;
 Paul Gallacher (1979-), footballeur écossais.
 William Gallacher (1881-1965), homme politique britannique.

Patronyme irlandais